Slovo Briand má několik významů.
 Příjmení
 Aristide Briand – bývalý francouzský politik, spoluautor Briand-Kellogova paktu
 Jimmy Briand – francouzský fotbalista
 Ostatní
 Martigné-Briand – francouzská obec v departementu Maine-et-Loire

Francouzská příjmení